О́льмес () — река в Германии.

 Ольмес, Августа (1847—1903) — французский композитор.
 Ольме́с, Жоэль () — французский шансонье.